La competizione della pistola 50 metri di tiro a segno ai Giochi della XV Olimpiade si è svolta il 25 luglio 1952 al Malmi Shooting Range di Malmi Helsinki.

Risultato

Bibliografia

Collegamenti esterni 

P2